Cannes lahko označuje:

 Cannes, mesto ob Azurni obali v Franciji
 Cannes (filmski festival), mednarodni filmski festival v istem mestu.